National Hockey League 2018-19 var den 102. sæson (og den 101. sæson med spil) af ishockeyligaen National Hockey League, og ligaen havde deltagelse af samme 31 hold som i den foregående sæson. Turneringen blev indledt med et grundspil, hvor hvert hold spillede 82 kampe, hvorefter 16 hold gik videre til slutspillet om Stanley Cup.

Slutspillet om Stanley Cup blev vundet af St. Louis Blues, der dermed vandt Stanley Cup for første gang efter tidligere at have tabt tre Stanley Cup-finaler. St. Louis kvalificerede sig til slutspillet ved at ende på tredjepladsen i Central Division og sikrede sig Stanley Cup-trofæet ved at besejre Boston Bruins med 4-3 i kampe i finaleserien.

Hold 

Holdene var inddelt i to konferencer med 16 hold i øst-konferencen og 15 hold i vest-konferencen. Hver konference var yderligere inddelt i to divisioner med syv eller otte hold i hver division.

Danske spillere

Grundspil

Format 
Alle hold spillede 82 grundspilskampe (41 hjemme- og 41 udekampe). Alle holdene spillede to kampe (en hjemme- og en udekamp) mod hver af holdene i den modsatte konference, hvilket gav 32 kampe for holdene i vest-konferencen og 30 kampe for holdene i øst-konferencen. I øst-konferencen spillede holdene derudover:
 Fire kampe (to hjemme- og to udekampe) mod hvert af de øvrige syv hold i holdets egen division (28 kampe i alt).
 Tre kampe mod hvert af de otte hold i den anden division i samme konference (24 kampe i alt).
I vest-konferencen spillede holdene:
 Fire eller fem kampe mod hvert af de øvrige seks eller syv andre hold i holdets egen division (26 eller 29 kampe i alt).
 Tre eller fire kampe mod hvert af de syv eller otte hold i den anden division i samme konference (21 eller 24 kampe i alt).
Alle hold havde en kamppause på fem dage i løbet af januar måned.

De tre bedste hold i hver division gik videre til slutspillet om Stanley Cup. Derudover gik de to bedste hold i hver konference, der var placeret uden for top 3 i deres respektive division, videre til slutspillet på et wildcard.

Kampe i udlandet 

Tre grundspilskampe blev under navnet NHL Global Series spillet uden for Nordamerika. Den 6. oktober 2018 spillede Edmonton Oilers og New Jersey Devils en kamp i Scandinavium i Göteborg. De to grundspilskampe mellem Florida Panthers og Winnipeg Jets blev afviklet i Hartwall Arena i Helsinki den 1. og 2. november 2018.

Udendørskampe 

To af grundspilskampene blev spillet udendørs:
 NHL Winter Classic blev afviklet den 1. januar 2019 på Notre Dame Stadium i South Bend, Indiana, hvor Boston Bruins vandt over Chicago Blackhawks med 4-2.
 En Stadium Series-kamp blev spillet den 23. februar 2019 på Lincoln Financial Field i Philadelphia, Pennsylvania, hvor Philadelphia Flyers slog Pittsburgh Penguins med 4-3 OT.

All-star-kamp 

Den 64. NHL all star-kamp blev afholdt i SAP Center i San Jose, Californien den 26. januar 2019, hvor Metropolitan All-Stars i finalen besejrede Central All-Stars med 10-5.

Østkonferencen

Metropolitan Division

Atlantic Division

Vestkonferencen

Central Division

Pacific Division

Slutspil

Hold og seedninger 

Slutspillet om Stanley Cup havde deltagelse af 16 hold – 8 fra østkonferencen og 8 fra vestkonferencen.

Format 

I de første to runder var slutspillet primært opdelt i henhold til grundspilsdivisionerne. I begge konferencer kom de to wildcard-hold fra samme division, og derfor blev det lavest rangerede wildcard-hold i hver konference flyttet til den slutspilsfjerdedel med den højst rangerede divisionsvinder, dvs. at Columbus Blue Jackets blev flyttet over i Tampa Bay Lightnings fjerdedel, mens Colorado Avalanche blev placeret i Calgary Flames' slutspilsdel.

Alle opgør spilledes bedst af syv kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp 1, 2, 5 og 7, mens det lavest seedede hold spillede hjemme i kamp 3, 4 og 6. Uafgjorte kampe blev afgjort i forlænget spilletid til først scorede mål i perioder a 20 minutter med fem markspillere på hvert hold.

Skema

Første runde 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Anden runde 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Konferencefinaler 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Stanley Cup-finale

Kilder / eksterne henvisninger 
National Hockey League

Noter 

NHL-sæsoner
Ishockey i 2018
Ishockey i 2019